Те́хник — название профессии по Общероссийскому классификатору профессий, должностей и тарифных разрядов (ОКПДТР), связанной с использованием всевозможной техники. В организациях техником принято называть человека, в данный момент работающего по этой профессии. Как правило для выполнения обязанностей техника достаточно среднего специального образования.

Ниже перечислены некоторые разновидности профессии:
 Авиационный техник
 Зубной техник
 Санитарный техник
 Техник ЖКХ
 Техник-программист

 Другое
 «Техник» — советский речной сторожевой корабль.
 Паша Техник (род. 1984) — российский хип-хоп-исполнитель.

См. также 
 Юный техник
 Техника